Gomila je lahko:
 gomilno grobišče, velik kup, pokrit prostor ali jama, v kateri je kdo pokopan (grob)
 gomila, zastarel izraz za hrib ali grič
 Gomila (352 m), najvišji vrh vzhodnih Slovenskih goric

 ime več naselij v Sloveniji:
 Gomila, Destrnik, občina Destrnik
 Gomila, Mirna, občina Mirna
 Gomila pri Kogu, občina Ormož

Naselja v Sloveniji